Jacquemart ist der Name

 des Glockenschlägers einer Turmuhr, siehe Jacquemart (Uhr)

und der Name oder Familienname folgender Personen:
 Jacquemart de Hesdin (nachweisbar 1384–1410), französischer Miniaturist 
 Albert Jacquemart (1808–1875), französischer Beamter, Maler und Sammler von Keramiken
 Claude Jacquemart (* 1936), französischer Journalist
 Eugène Jacquemart (1836–1994), französischer Politiker
 Jules Jacquemart (1837–1880), französischer Kupferstecher
 Nélie Jacquemart (1841–1912), französische Malerin